В соревнованиях по прыжкам в воду на летних Олимпийских играх 2016 года по результатам квалификации смогут принять участие 136 спортсменов (68 мужчин и 68 женщин), которые будут соревноваться за 8 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена двумя спортсменами в индивидуальных прыжках и по одному дуэту в синхронных прыжках.

Правила квалификации 
Первым этапом отбора для прыгунов стал чемпионат мира в Казани, где было разыграно 12 квот в индивидуальных соревнованиях и по 3 лицензии в синхронных прыжках. В дальнейших отборочных соревнованиях действовали несколько условий:
 Каждая страна может получить не более двух олимпийских лицензий в одной индивидуальной дисциплине;
 Один и тот же спортсмен может завоевать для страны только одну олимпийскую лицензию в одной дисциплине;
 Все нераспределённые путёвки будут отданы спортсменам, занявшим по итогам Кубка мира 2016 года места с 19-го и ниже.
В рамках континентальных соревнований было разыграно ещё 5 лицензий. Все оставшиеся квоты были распределены по итогам Кубка мира 2016 года. Также во всех четырёх синхронных дисциплинах у хозяев соревнований сборной Бразилии есть одно гарантированное место.

Квалификационные соревнования

 Возрастные ограничения
Для прыгунов в воду, отобравшихся на Игры, установлен минимально разрешённый возраст. Не смогут принять участие в Играх спортсмены, рождённые после 1 января 2003 года.

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

Трамплин, 3 метра

Вышка, 10 метров

Синхронный трамплин, 3 метра

Синхронная вышка, 10 метров

Женщины

Трамплин, 3 метра

Вышка, 10 метров

Синхронный трамплин, 3 метра

Синхронная вышка, 10 метров

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Список квалифицированных спортсменов 

Прыжки в воду